Чемпионат Океании по лёгкой атлетике — международные соревнования по лёгкой атлетике, которые проводятся с 1990 года между странами Океании. Организатором соревнования является .

Чемпионаты

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионаты Океании по лёгкой атлетике
Чемпионаты по лёгкой атлетике
Спорт в Океании
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1990 года
Международные соревнования по лёгкой атлетике